Marzotto ima više značenja:
 Marzotto, Padova
 Marzotto, Vicenza